Джульфа́ — многозначный термин:

 Джульфа — город в Азербайджане, в Нахичеванской Автономной Республике.
 Джульфа — железнодорожная станция на территории Азербайджана.
 Джульфинский район — административная единица в составе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.
 Джульфа — расположенный на другой стороне границы город в Иране, в провинции Восточный Азербайджан.
 Джульфа — железнодорожная станция на территории Ирана.
 Джульфа — арабский порт на берегу Персидского залива, ныне Рас-эль-Хайма.
 Новая Джульфа () — район Исфахана (Иран), основанный армянами.

Примечания